Kevin Sullivan peut désigner :
 Kevin Francis Sullivan (1949-), un catcheur américain ;
 Kevin Sullivan (1955-), un réalisateur, producteur et scénariste canadien ;
 Kevin Sullivan (1974-), un coureur de demi-fond canadien.